Никольский сельский округ — название ряда административно-территориальных образований Казахстана и России.

Казахстан 
 Никольский сельский округ — в составе Буландынского района Акмолинской области.
 Никольский сельский округ — в составе Алтайского района Восточно-Казахстанской области.

Россия

Белгородская область 
 Никольский сельский округ — в составе Белгородского района (до 2008 года).
 Никольский сельский округ — в составе Шебекинского района (до 2008 года).

Кировская область 
 Никольский сельский округ — в составе Яранского района.

Московская область 
 Никольский сельский округ — в составе Одинцовского района (1994—2006).
 Никольский сельский округ — в составе Рузского района (1994—2006).

Омская область 
 Никольский сельский округ — в составе Тюкалинского района.
 Никольский сельский округ — в составе Усть-Ишимского района.

Рязанская область 
 Никольский сельский округ — в составе Сапожковского района.

Смоленская область 
 Никольский сельский округ — в составе Гагаринского района.
 Никольский сельский округ — в составе Сычёвского района.

Тверская область 
 Никольский сельский округ — в составе Зубцовского района (до 2005 года).
 Никольский сельский округ — в составе Кесовогорского района (до 2005 года).
 Никольский сельский округ — в составе Лесного района (до 2005 года).
 Никольский сельский округ — в составе Рамешковского района (до 2005 года).
 Никольский сельский округ — в составе Торжокского района (до 2005 года).

Ярославская область 
 Никольский сельский округ — в составе Даниловского района.
 Никольский сельский округ — в составе Некрасовского района.
 Никольский сельский округ — в составе Ростовского района.
 Никольский сельский округ — в составе Тутаевского района.
 Никольский сельский округ — в составе Угличского района.

См. также